Амейвите (Ameiva) са род влечуги от семейство Камшикоопашати гущери (Teiidae).

Таксонът е описан за пръв път от германския естественик Фридрих Албрехт Антон Майер през 1795 година.

Видове

Бележки